Пауло Футре е португалски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 41 мача за националния отбор на Португалия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Португалски футболисти
Футболисти на ФК Порто
Футболисти на Бенфика Лисабон
Футболисти на Атлетико Мадрид
Футболисти на Олимпик Марсилия
Футболисти на Милан
Футболисти на Уест Хем
Футболисти на Спортинг Лисабон